Турнір у надважкій вазі пройшов з 18 по 29 серпня 2004 року і в ньому взяли участь 16 боксерів.

Формат змагань 
Участь у турнірі брали 16 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходять у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки рахуються за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мають зафіксувати попадання. Переможцем стає боксер з більшою кількістю влучань.

Розклад

Турнір 
{{Турнір16Пропуски
|RD1=Перший раунд
|RD2=Чвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Повєткін|RUS|2004|літніх}} |RD1-score01=RSC
|RD1-team02= |RD1-score02=
|RD1-team03= |RD1-score03=18
|RD1-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Мухтархан Дільдабеков|KAZ|2004|літніх}} |RD1-score04=28
|RD1-team05= |RD1-score05=13
|RD1-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Роберто Каммарелле|ITA|2004|літніх}} |RD1-score06=29
|RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Олексій Мазікін|UKR|2004|літніх}} |RD1-score07=23
|RD1-team08= |RD1-score08=5
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Алі|EGY|2004|літніх}} |RD1-score09=32
|RD1-team10= |RD1-score10=19
|RD1-team11= |RD1-score11=17
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Ярославас Якшто|LTU|2004|літніх}} |RD1-score12=26
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Мікель Лопес Нуньєс|CUB|2004|літніх}} |RD1-score13=18
|RD1-team14= |RD1-score14=13
|RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Джейсон Естрада|USA|2004|літніх}} |RD1-score15=30
|RD1-team16= |RD1-score16=11
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Повєткін|RUS|2004|літніх}} |RD2-score01=31
|RD2-team02= |RD2-score02=15
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Роберто Каммарелле|ITA|2004|літніх}} |RD2-score03=23
|RD2-team04= |RD2-score04=21
|RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Алі|EGY|2004|літніх}} |RD2-score05=19
|RD2-team06= |RD2-score06=11
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Мікель Лопес Нуньєс|CUB|2004|літніх}} |RD2-score07=21
|RD2-team08= |RD2-score08=7
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Повєткін|RUS|2004|літніх}} |RD3-score01=31
|RD3-team02= |RD3-score02=19
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Алі|EGY|2004|літніх}} |RD3-score03=18
|RD3-team04= |RD3-score04=16
|RD4-team01=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004